

Антипинська — присілок, Забірське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Антипинська — присілок, Спаське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область